Маслаковец — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Маслаковец, Николай Алексеевич (1833—1908) — оренбургский губернатор и наказной атаман Оренбургского казачьего войска.
 Маслаковец, Юрий Петрович (1899—1967) — советский физик, доктор физико-математических наук.